Kertsman ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Kleibel-Kertsman (* 1965), österreichisch-amerikanische Kulturmanagerin und Produzentin
 Miguel Kertsman (* 1965), US-amerikanisch-brasilianischer Komponist, Musiker und Musikproduzent